Jan Chrzciciel
 Jan Ewangelista (I/II w.) – apostoł
 Jan (ok. 303) – męczennik wraz ze św. Cyrusem
 Jan (zm. 362) – męczennik wraz z bratem św. Pawłem
 Jan Chryzostom (ok. 350-407) – biskup Konstantynopola, Ojciec Kościoła
 Jan I (zm. 526) – papież
 Jan Klimak (przed 579-649) – jeden z Ojców Kościoła, pustelnik, mnich (przez pewien czas przełożony) w klasztorze św. Katarzyny na Synaju, święty katolicki i prawosławny wielebny
 Jan z Tlaxcala (ok. 1515–1529) –  uczeń szkółki misyjnej w Tlaxcala, męczennik
 Jan Macias (1585-1645) – święty Kościoła katolickiego, peruwiański dominikanin
 Jan Alcober (1694-1748) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 Jan Almond (1577-1612) – angielski prezbiter, męczennik
 Jan Antoni Farina (1803-1888) – biskup Treviso
 Jan Berchmans (1599-1621) – belgijski jezuita
 Jan Bonnard (1824-1852) – francuski misjonarz, męczennik
 Jan Bosko (1815-1888) – założyciel salezjanów
 Jan Boste (ok. 1544-1594) – angielski ksiądz, męczennik
 Jan Boży (1495-1550) – założyciel bonifratrów
 Jan Calabria (1873-1954) – włoski duchowny, założyciel Zgromadzenia Ubogich Sług Bożej Opatrzności
 Jan Chen Xianheng (1820-1862) – chiński męczennik
 Jan Chrzciciel Chŏn Chang-un (1811-1866) – koreański męczennik
 Jan Chrzciciel Cỏn (ok. 1805-1840) – wietnamski męczennik
 Jan Chrzciciel de la Salle (1651-1719) – założyciel braci szkolnych
 Jan Chrzciciel de Rossi (1698-1764) – włoski ksiądz
 Jan Chrzciciel Đinh Văn Thanh (ok. 1796-1840) – wietnamski katechista, męczennik
 Jan Chrzciciel Luo Tingyin (1825-1861) – chiński męczennik
 Jan Chrzciciel Nam Chong-sam (1812-1866) – koreański męczennik
 Jan Chrzciciel Wu Mantang (1883-1900) – chiński męczennik
 Jan Chrzciciel Yi Kwang-nyŏl (1795-1839) – koreański męczennik
 Jan Chrzciciel Zhao Mingxi (1844-1900) – chiński męczennik
 Jan Chrzciciel Zhu Wurui (1883-1900) – chiński męczennik
 Jan Cornay (1809-1837) – francuski misjonarz, męczennik
 Jan Đạt (ok. 1765-1798) – wietnamski ksiądz, męczennik
 Jan de Brébeuf (1593-1649) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik
 Jan de Brito (1647-1693) – portugalski jezuita, misjonarz, męczennik
 Jan de Castillo (1596-1628) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik
 Jan de Lalande (?-1646) – francuski misjonarz, męczennik
 Jan de Matha (1150-1213) – francuski zakonnik, założyciel trynitarzy
 Jan de Ribera (1532-1611) – arcybiskup Walencji
 Jan Đoàn Trinh Hoan (ok. 1798-1861) – wietnamski ksiądz, męczennik
 Jan Dufresse (1750-1816) – francuski misjonarz, biskup, męczennik
 Jan Dydak (ok. 1474-1548) – aztecki wizjoner, świadek objawienia w Guadalupe
 Jan Eudes (1601-1680) – francuski ksiądz
 Jan Fisher (1469-1535) – angielski biskup, męczennik
 Jan Franciszek Regis (1597-1640) – francuski jezuita
 Jan Gabriel Perboyre (1802-1840) – francuski lazarysta, misjonarz, męczennik
 Jan Gwalbert (ok. 995-1073) – opat, założyciel zakonu walombrozjanów
 Jan Grande (Jan Grzesznik) (1546-1600) – hiszpański bonifrater
Jan Hus - czeski reformator, uznany za świętego w Kościołach starokatolickich, mariawickich i anglikańskich.
 Jan Houghton (1485-1535) – angielski kartuz, męczennik
 Jan Jałmużnik (ok. 550-616 lub 620) – patriarcha Aleksandrii
 Jan Jones (zm. 1598) – walijski franciszkanin, męczennik
 Jan Józef od Krzyża (1654-1734) – włoski franciszkanin, asceta
 Jan Kanty (1390-1473) – polski ksiądz
 Jan Kapistran (1386-1456) – włoski franciszkanin
 Jan Kemble (1599-1679) – walijski ksiądz, męczennik
 Jan Lenartz (1504-1572) – holenderski augustianin, męczennik
 Jan Leonardi (1541-1609) – włoski ksiądz, założyciel Kleryków Regularnych Matki Bożej
 Jan Lloyd (zm. 1679) – walijski ksiądz, męczennik
 Jan Macias (1585-1645) – peruwiański dominikanin
 Jan Maria Michał Kowalski (1871-1942) – święty Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Jan (męczennik) – jeden z Pięciu Braci Męczenników, włoski benedyktyn, osiadły w średniowiecznej Polsce
 Jan Maria Vianney (1786-1859) – proboszcz Ars
 Jan Neel (1832-1862) – francuski misjonarz, męczennik
 Jan Nepomucen – Nepomuk (1350-1393) – czeski ksiądz, męczennik
 Jan Nepomucen Neumann (1811-1860) – redemptorysta, biskup Filadelfii
 Jan od Krzyża (1542-1591) – hiszpański karmelita, mistyk
 Jan Ogilvie (1579-1615) – szkocki jezuita, męczennik
 Jan Pak Hu-jae (ok. 1798/99-1839) – koreański męczennik
 Jan Paine (1532-1582) – angielski ksiądz, męczennik
 Jan Plessington
 Jan Rigby (ok. 1570-1600) – angielski męczennik
 Jan Roberts (ok. 1576-1610) – walijski benedyktyn, męczennik
 Jan Sarkander (1576-1620) – ksiądz, męczennik
 Jan Sōan (1578-1597) – japoński jezuita, męczennik
 Jan Southworth (ok. 1592-1654) – angielski ksiądz, męczennik
 Jan Stone (zm. 1539) – angielski augustianin, męczennik
 Jan Wang Kuixin (1875-1900) – chiński męczennik
 Jan Wang Rui (1885-1900) – chiński seminarzysta, męczennik
 Jan Wu Wenyin (1850-1900) – chiński męczennik
 Jan Yi Mun-u (1810-1840) – koreański męczennik
 Jan Yi Yun-il (1823-1867) – koreański męczennik
 Jan z Ávili (1500-1569) – hiszpański franciszkanin, mistyk
 Jan z Damaszku (ok. 675-749) – pisarz chrześcijański
 Jan z Dukli (ok. 1414-1484) – polski franciszkanin
 Jan z Kolonii (zm. 1572) – niemiecki dominikanin, męczennik
 Jan z Szanghaju i San Francisco (1896-1966) – asceta, święty Cerkwi prawosławnej
 Jan z Triory (1760-1816) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 Jan Henryk Newman (1801–1890) – angielski kardynał
 Jan Zhang Huan (1882-1900) – chiński seminarzysta, męczennik
 Jan Zhang Jingguang (1878-1900) – chiński seminarzysta, męczennik
 Jan Zhang Tianshen (1805-1862) – chiński męczennik
 Jan Paweł II (1920-2005) – papież Polak 
 Jan XXIII (1881-1963) – papież.
Zobacz też:
 Błogosławiony Jan